Az 1950–1951-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának negyvenedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 13 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Rapid Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Rapid Wien az 1950-51-es szezon bajnoka.
 Az SK Vorwärts Steyr, az 1. Wiener Neustädter SC és az FS Elektra kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok